L'édition 2019 de la Supercoupe d'Allemagne de football est la  de la Supercoupe d'Allemagne de football et se déroule le  à la Signal Iduna Park à Dortmund en Allemagne.

Les règles du match sont les suivantes : la durée de la rencontre est de 90 minutes puis en cas de match nul, une séance de tirs au but est réalisée pour départager les équipes.

Trois remplacements sont autorisés pour chaque équipe.

Le match oppose le Borussia Dortmund, deuxième de la Bundesliga 2018-2019, au Bayern Munich, vainqueur du Bundesliga 2018-2019 et de la Coupe d'Allemagne 2018-2019.

Feuille de match

Notes et références

Lien externe 
 

2019
Événement sportif à Dortmund
Face-à-face du Borussia Dortmund
Face-à-face du Bayern Munich
Supercoupe
Football en août 2019